Немецкая школа () — ряд общеобразовательных школ с преподаванием на немецком языке.

 Немецкая школа (Москва) — школа в Москве.
  — школа в Стамбуле.
  — школа в Стокгольме.
  — школа в Хельсинки.